Ястребиницы () — род ктырей из подсемейства Dasypogoninae. Вместе с родами Bohartia, Dicolonus, Echthodopa, Eudioctria, Metadioctria образует трибу Dioctriini.

Описание 
Длина тела от 9 до 15 мм. На относительно высоком глазковом бугорке располагаются несколько щетинок. Лицо, обычно, плоское. Усики длинные. Третий членик усиков и ариста покрыты короткими волосками. Ноги в коротких волосках или щетинках. Коготки на лапках острые. Рядом с ними располагаются две пульвиллы, длина которых больше или равна длине коготков. Брюшко узкое, иногда на вершине расширенное.

Виды

Примечания

Ссылки 
 Catalogue of Life: 2012 Annual Checklist
 BioLib — Dioctria

Ктыри
Роды двукрылых